Nasaruk () ist der Familienname folgender Personen:
 Ossyp Nasaruk (1883–1940), ukrainischer Politiker, Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Nazaruk